El amor brujo – balletto di Manuel de Falla del 1915
 L'amore stregone (El amor brujo) – romanzo di Roberto Arlt del 1932
L'amore stregone (El amor brujo) – film del 1967 diretto da Francisco Rovira Beleta
L'amore stregone (El amor brujo) – film del 1986 diretto da Carlos Saura